Eduardo Noriega (1916-2007) – attore messicano
Eduardo Noriega (n. 1973) – attore spagnolo